Альфредо — распространённое итальянское имя, итальянская форма имени Альфред.
 Фетучини Альфредо — блюдо итальянской кухни.
 Соус Альфредо — соус для заправки этого блюда.